Okręty US Navy o nazwie USS  "Edith":

 Pierwszy "Edith" (1849) był parowcem śrubowym, który był w służbie w roku 1849.
 Drugi "Edith" (1918) był statkiem towarowym będącym w służbie w latach 1918-1919.
 Trzeci "Edith II" (SP-296) był okrętem patrolowym będącym w służbie w latach 1917-1919.
 Czwarty "Edith M. III" (SP-196) był okrętem patrolowym będącym w służbie w latach 1917-1919.

Edith